Deipenbecke bezeichnet:
 Deipenbecke (Ruhr, Essen), Fließgewässer in Essen
 Deipenbecke (Ruhr, Witten), Fließgewässer in Witten